Чемпионат Уэльса по футболу 2018/2019 — 27-й сезон валлийской Премьер-лиги. Начался 10 августа 2018 года, а завершился в мае 2019 года. Титул чемпиона отстоял Нью-Сейнтс.

Формат 
В турнире участвуют 12 команд. Они играют регулярный сезон в 2 круга (22 матча), то есть с каждой командой — дома и на выезде. После конца регулярного чемпионата, команды разбиваются на две группы по 6 команд в соответствии, как они финишировали после 22 туров — чемпионская и вылета. Первая шестёрка (чемпионская) борется за:

 1 место — чемпион и путёвка в 1-й кв. раунд Лиги Чемпионов 2018/2019.
 2 место — серебряные медали и путёвка в 1-й кв. раунд Лиги Европы 2018/2019.
 3 место — бронзовые медали и путёвка в предварительный раунд Лиги Европы 2018/2019
 4, 5, 6 места — попадают в плей-офф «Борьбу за Лигу Европы».

Вторая шестёрка:
 7 место — попадает в плей-офф «Борьбу за Лигу Европы».
 11 и 12 места — понижение.

Изменение в составе лиги 
По итогам прошлого сезона из Премьер-лиги вылетели Кармартен Таун и Престатин Таун. Из Первого дивизиона и Кимру Альянс повысился Лланелли Таун и Карнарвон Таун.

Участники

Статистика игроков

Бомбардиры

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Чемпионская группа

Группа Вылета

Плей-офф «Борьба за Лигу Европы»

См. также 
 Валлийская Премьер-лига
 Валлийская Фидер-лига

Ссылки и примечания 
Сайт Валлийской Премьер-лиги: http://www.faw.org.uk

Вся информация с сайта: http://soccer365.ru

Чемпионат Уэльса по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019